Андрей Коршунов: Коршунов, Андрей Владимирович (род. 1983) — белорусский хоккеист.
 Коршунов, Андрей Николаевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист.